Instrument kan syfta på:

 Musikinstrument – ett redskap som används för att framställa eller spela musik
 Mätinstrument – en anordning av fysisk eller immateriell konstruktion som används för att mäta en eller flera fysikaliska storheter
 Finansiellt instrument – en form av värdebevis som inte utgör valuta
 Kirurgiska instrument – de handhållna instrument en kirurg använder under en operation
 Optiska instrument – redskap som påverkar ljus, ofta genom refraktion eller reflektion

Se även
 Verktyg – naturligt eller tillverkat föremål (redskap) som används för att underlätta arbete
 Redskap – ett samlingsord för olika slags hjälpmedel som används för att utföra växlande arbeten